Lokalisering kan syfta på:

 Lokalisering (ekonomi) – ekonomisk lokalisering, som förespråkas av miljörörelsen, är motsatsen till ekonomisk globalisering. 
Lokalisering (handelsterm) – anpassning av en produkt eller ett dokument för att motsvara de krav som ställs av ett visst språk eller en viss kultur
Lokalisering (ringteori) – ett sätt att från en ring eller en modul konstruera en ny ring eller modul med fler multiplikativa inverser än tidigare.

Se även 
Lokal ring
Subsidiaritetsprincipen (som bland annat kan få till följd att viss beslutanderätt överförs till lokal nivå).